Rio Paraitinga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Paraitinga (vattendrag i Brasilien, lat -23,57, long -46,03), São Paulo, 
 Rio Paraitinga (vattendrag i Brasilien, lat -23,37, long -45,67), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar